

Évènements 
L'Allemagne présente les premiers jeux Olympiques télévisés.

 La BBC démarre le premier service public de télévision.

Émissions

Principales naissances 
 28 janvier : Alan Alda, acteur, écrivain, réalisateur et homme politique américain.
 11 février : Burt Reynolds, acteur américain.
 20 février :
 Marj Dusay, actrice américaine († ) ; 
 Larry Hovis, acteur américain. Sergent Andrew Carter dans la série Papa Schultz († ).
 17 mars : Alain Jérôme, animateur de télévision français. 
 27 mai : Louis Gossett Jr., acteur américain. 
 15 juin : Claude Pierre Espinasse, dit Claude Brasseur, acteur français († ). 
 18 juin : Victor Lanoux, comédien, producteur, scénariste et dramaturge français († ).
 27 août : Philippe Labro, journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias, et auteur de chansons français.
 31 octobre : Michael Landon, acteur, réalisateur, producteur, scénariste américain († ).
 23 décembre : James Stacy, acteur américain († ).

Principaux décès